Пятый чемпионат СССР по футболу был разыгран с 12 мая по 30 ноября 1939 года. Победителем стал московский «Спартак».

По окончании чемпионата 1938 года в группе «А» должны были остаться 12 команд, однако Всесоюзный комитет по делам физкультуры и спорта в итоге оставил в ней две ленинградские команды, занявшие в чемпионате страны 1938 года 13 и 14 места в «группе А»: вначале «Электрик», а в мае 1939 года, уже после начала чемпионата, и «Сталинец».

Группа «А». Итоговая таблица 

Матчи
 «Трактор» (Сталинград) — «Стахановец» (Сталино) 2:4
 «Сталинец» (Ленинград) — «Трактор» (Сталинград) 7:1
 «Стахановец» (Сталино) — «Динамо» (Киев) 3:3
опротестованы и переиграны.

Лучший бомбардир — Григорий Федотов (ЦДКА) — 21 гол в 26 матчах.

Группа «Б». Итоговая таблица 

 «Динамо» (Одесса) объединилось с командой «Пищевик» (Одесса), которая играла в чемпионате Украинской ССР. Объединённый клуб под названием «Пищевик» (Одесса) выступил в 1940 году в первенстве СССР в группе «Б».
 «Динамо» (Ростов-на-Дону) расформирован в начале 1940 года.

Чемпионат Украинской ССР 
1 группа (30.08.1939 — 08.11.1939)

2 группа

Дополнительный матч за 1-е место. «Авангард» Горловка — «Зенит» Луганск — 2:1.

Ссылки 
 Летопись Акселя Вартаняна:
 Год 1939. Часть первая. 15 гранатомётчиков из харьковского «Спартака» — «Спорт-Экспресс Футбол», 01.04.2005
 Год 1939. Часть первая. 15 гранатомётчиков из харьковского «Спартака», прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 01.04.2005
 Год 1939. Часть вторая. «Провести розыгрыш образцово» — «Спорт-Экспресс Футбол», 22.04.2005
 Год 1939. Часть вторая. «Провести розыгрыш образцово», прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 22.04.2005
 Год 1939. Часть третья. Такие были времена — «Спорт-Экспресс Футбол», 12.05.2005
 Год 1939. Часть третья. Такие были времена, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 12.05.2005
 Год 1939. Часть четвёртая — «Спорт-Экспресс Футбол», 27.05.2005
 Год 1939. Часть четвёртая, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 27.05.2005
 Год 1939. Часть шестая — «Спорт-Экспресс Футбол», 08.07.2005
 Год 1939. Часть шестая, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 08.07.2005
 Год 1939. Часть седьмая. Всесоюзный рекорд «Спартака» — «Спорт-Экспресс Футбол», 22.07.2005
 Год 1939. Часть седьмая. Всесоюзный рекорд «Спартака», прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 22.07.2005
 Год 1939. Часть седьмая. Всесоюзный рекорд «Спартака», оконч. — «Спорт-Экспресс Футбол», 22.07.2005
 Год 1939. Часть восьмая. Пусты трибуны, убраны ворота — «Спорт-Экспресс Футбол», 05.08.2005
 Год 1939. Часть восьмая. Пусты трибуны, убраны ворота, прод. — «Спорт-Экспресс Футбол», 05.08.2005
 На www.klisf.info
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей Группы «А»
 Сайт ФК «Заря» Луганск

Примечания